Эдуард Александрович Дидур (14 февраля 1939, с. Носовцы, Гайсинский район, Винницкая область, Украинская ССР, СССР — 3 марта 2014, Москва, Россия) — советский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник группы подготовки при команде «Спартак» Москва. За свою карьеру выступал в советских командах «Спартак» Москва, «Спартак» Ставрополь, СКА (Львов), «Локомотив» Орёл, «Шахтёр» (Тула) и «СиМ» Москва.. После завершении карьеры игрока был старшим тренером команды «Чайка» (Москва). В 1967—1989 работал судьёй, с 1990 — инспектором. С 2000 — член судейского комитета РАМФ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru
 Профиль на сайте fanat1k.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Металлург» Москва